Tervassalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tervassalo (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Tervassalo (ö i Norra Savolax, Varkaus), 
 Tervassalo (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 

Robotskapade Finlandförgreningar